Auricularia — рід грибів родини Auriculariaceae. Назва вперше опублікована 1789 року.

Використання 
У Китаї та Східній Азії в промислових масштабах вирощують щонайменше три види для харчових продуктів. Вони включають Auricularia heimuer (чорне деревне вухо), раніше неправильно визначену як Auricularia auricula-judae;  Auricularia cornea (деревʼяне вухо або хмарне вухо), також називається A. polytricha; і Auricularia villosula.

Auricularia  входить у топ 5 промислових грибів планети.

Деякі види вживають у їжу по всьому світу. Дослідження використання грибів народом біні з півдня Нігерії показало, що місцеві жителі збирали та вживали в їжу вид, схожий на A. auricula-judae.  Види Auricularia також була їдять в Непалі. Однак непальці не вважають їх хорошими для їжі.  Також їх їдять у країнах Бенін, Чилі, Фіджі, Гану, Гватемалу, Індію, Індонезію, Мадагаскар, Мексику, Мозамбік та Польща.

Галерея

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Auricularia відносять 106 офіційно визнаних видів:

Примітки 

Роди грибів
Агарикоміцети